puch kielichowy – pojęcie z dziedziny botaniki
 Pappus z Aleksandrii – grecki matematyk